Die Fußball-Oberliga Berlin 1974/75 war die erste Spielzeit der vom Verband Berliner Ballspielvereine (VBB) durchgeführten Oberliga Berlin. Sie wurde am 4. August 1974 mit der Partie BFC Alemannia 90 gegen Berliner SV 1892 eröffnet und war nach der Einführung der zweigleisigen 2. Fußball-Bundesliga zur Saison 1974/75, die dritthöchste Spielklasse im deutschen Fußball. Die Oberliga setzte sich aus jeweils neun Mannschaften aus der Regionalliga Berlin und der Amateurliga Berlin zusammen.

Den ersten Meistertitel sicherte sich der Spandauer SV und nahm damit an der Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga teil. Dort belegte Spandau in der Gruppe Nord B den zweiten Rang und schaffte den Aufstieg. An der deutschen Amateurmeisterschafts-Endrunde nahm Hertha Zehlendorf teil, in der die Mannschaft in der 1. Runde gegen die Amateure von Schwarz-Weiß Essen verlor.

Den Gang in die untergeordnete Amateurliga mussten BSC Kickers 1900, BFC Alemannia 90 und BFC Südring antreten. Im Gegenzug stiegen zur Folgesaison der BFC Preussen, Preußen Wilmersdorf, die Amateure von Hertha BSC und Traber FC Mariendorf auf.


Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Zuschauer 
 In 306 Spielen kamen 53.708 Zuschauer (ø 176 pro Spiel) in die Stadien.
 Größte Zuschauerkulisse
 2.657 Spandauer SV – Hertha Zehlendorf (28. Spieltag)

 Niedrigste Zuschauerkulisse
 7 Berliner SV 1892 – BBC Südost (15. Spieltag)

Berliner-Meister

Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga

Spiele 
Gruppe Nord „Staffel B“

|}

Abschlusstabelle 

|}

Literatur 
 
 

1975
Fußballsaison 1974/75